Rotterdam Ahoy, een accommodatie voor beurzen, (sport)evenementen, concerten, congressen en vergaderingen in Rotterdam
Tentoonstelling Rotterdam Ahoy, een havententoonstelling die plaatsvond in 1950 in Rotterdam
Tamboer- en trompetterkorps Ahoy Rotterdam, een voormalig muziekgezelschap uit Rotterdam
een zeemansgroet